Esistono più comuni francesi con questo nome

 Maizières – Alta Marna
 Maizières – Calvados
 Maizières – Meurthe e Mosella
 Maizières – Passo di Calais
 Maizières – Alta Saona

Pagine correlate 
 Mézières (disambigua) – pagina di disambiguazione